

Niemcy 
 Zedlitz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

Polska 
Dodatkowa nazwa miejscowości:
 Grabice

Osoby 
 Karl von Zedlitz – baron

Inne 
 Zedlitz – ród